

Топоніми

Ер (, , ) — місто в центрі Шотландії, адміністративний центр області Південний Ершир.

Ер — місто, штат Массачусетс
 Ер — переписна місцевість, штат Массачусетс

 Ер — місто, штат Північна Дакота
 Ер — селище, штат Небраска
 Ер Тауншип — селище в окрузі Фултон, штат Пенсільванія

Ер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї.
 Ер () - департамент на півночі Франції, один з департаментів регіону Верхня Нормандія.

Інші значення 
 Ер (ірл. - Ér) - верховний король Ірландії.

Див. також 
 Ерр
 Ейр (значення)